Joseph Sylvester (Menthol), op Sint Lucia geboren Hengeloos zakenman.
 James Joseph Sylvester, Brits wiskundige.